Ebmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Ebmeyer (* 1973), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Otto von Ebmeyer (1850–1919), preußischer Offizier und Kurdirektor von Wiesbaden